Натуральне число 679
 679 рік до нашої ери
 679 рік нашої ери